Isländsk kan syfta på:

 Isländsk – något rörande landet Island
 Isländsk – något rörande språket isländska
 Isländsk – något rörande islänningar